

Geografia
Antartide
Ghiacciaio Houston – ghiacciaio della costa di Black

 Canada
Houston – città della provincia della Columbia Britannica

Regno Unito
Houston – villaggio dell'area amministrativa del Renfrewshire

 Stati Uniti d'America
Houston – città del Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
Houston – città della Contea di Perry, Arkansas
Houston – città della Contea di Kent, Delaware
Houston – città della Contea di Houston, Minnesota
Houston – uno dei due capoluoghi della Contea di Chickasaw, Mississippi
Houston – capoluogo della Contea di Texas, Missouri
Houston – borough della Contea di Washington, Pennsylvania
 Houston – città del Texas

Persone 
Houston, pseudonimo di Houston Summers IV – cantante statunitense
Houston, attrice pornografica statunitense
Allan Houston – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
Brant Houston – giornalista e docente statunitense
Byron Houston – ex cestista statunitense
Charde Houston – cestista statunitense
Cisco Houston – cantautore statunitense
Cissy Houston – cantante statunitense
Drew Houston – informatico e imprenditore statunitense
John Houstoun – politico statunitense
Justin Houston – giocatore di football americano statunitense
Ken Houston – ex giocatore di football americano statunitense
Lamarr Houston – giocatore di football americano statunitense
Leroy Houston – rugbista a 15 neozelandese 
Marques Houston – cantante statunitense
Neil Houston – giocatore di curling canadese
Penelope Houston – cantautrice statunitense
Richard Houston – incisore e pittore irlandese
Sam Houston – generale e politico statunitense, uno dei protagonisti dell'Indipendenza del Texas
Stewart Houston – allenatore di calcio, ex calciatore e talent scout scozzese
Thelma Houston – cantante ed attrice statunitense
Whitney Houston – cantante ed attrice statunitense
William Houston – attore britannico

Altro 
3031 Houston – asteroide
Houston – appellativo che gli astronauti della NASA usano comunicare col centro di controllo missione Lyndon B. Johnson Space Center

Pagine correlate
Euston
USS Houston